Tyrolsberg ist der Name von geographischen Objekten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern:

 Tyrolsberg (Berngau), ehemalige Gemeinde und heutiger Ortsteil der Gemeinde Berngau
 Tyrolsberg (Fränkische Alb), 572 m, Berg der Fränkischen Alb bei Tyrolsberg (Berngau)